Le taux de motorisation est un indicateur décrivant le nombre de véhicules individuels pour mille habitants. 

Selon la définition de l'Institut européen de la statistique, Eurostat :

Le taux de motorisation des ménages indique le nombre moyen de voitures à disposition des ménages. Cet indicateur ne doit pas être confondu avec le taux d'équipement des ménages en voiture, qui indique la part des ménages possédant au moins une voiture.

Taux de motorisation en Europe 

Les données d'Eurostat sont basées sur la Nomenclature des unités territoriales statistiques des régions de l'Union européenne.

Notes et références 

Automobile